Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 25., 26. и 77. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. одбранио је Јусејн Болт са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 60 такмичара из 45 земаља. 

  Ангвила 1
  Антигва и Барбуда 1
  Бахаме  1
  Бермуди 1
  Бразил 2
  Камбоџа 1
  Канада 2
  Кина 1
  Куба 2
  Обала Слоноваче 1
  Доминиканска Република 1
  Еквадор 1
  Француска 2
  Гамбија 1
  Немачка 2
  Гибралтар 1
  Уједињено Краљевство 2
  Грчка 1
  Хондурас 1
  Иран 1
  Јамајка 4
  Јапан 3
  Кенија 2
  Лесото 1
  Монсерат 1
  Црна Гора 1
  Холандија 1
  Нигерија 1
   Северна Маријанска острва 1
  Пакистан  1
  Палестина  1
  Панама 1
  Пољска 1
  Катар 1
  Сент Китс и Невис 1
  Самоа  1
   Судан 1
  Свазиленд 1
  Јужноафричка Република 2
  Тринидад и Тобаго 1
  Турска 1
  Украјина 1
  САД 3
  Замбија 1
  Зимбабве 1

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 22. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичари 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирани су по 3 првопласирана из свих 7 квалификационих група (КВ) и још 3 на основу постигнутог резултата (кв). 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,  
Ветар:Група 1: +0,4 м/с, Група 2: -0,2 м/с, Група 3: 9,0 м/с,

Финале 
,
Ветар : -0,1 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном